Montbrun est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Commune française 
 Montbrun (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Montbrun (Lozère), ancienne commune française du département de la Lozère, en région Occitanie ; aujourd'hui intégrée à Gorges du Tarn Causses ;
 Montbrun (Haute-Vienne), ancienne commune française  du département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ; aujourd'hui intégrée à Dournazac
 Montbrun-Bocage, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Montbrun-des-Corbières, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Montbrun-Lauragais, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Montbrun-les-Bains, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Léger-de-Montbrun, commune française du département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.

Château

Hydronyme 
 Ruisseau de Montbrun, un cours d'eau français de la région Occitanie, affluent de l'Arize, sous-affluent de la Garonne.

Île 
 Île Montbrun, faisant partie du groupe des îles de Boucherville dans le fleuve Saint-Laurent au Québec.

Lieu-dit 
 Balmes de Montbrun, habitats troglodytes en Ardèche.

Patronyme 

 « Le Brave Montbrun », capitaine protestant durant les guerres de religion
 Deneu de Montbrun, architecte français du début du .
 Hugues Brisset de Montbrun de Pomarède (1756-1831) Général de brigade.
 Louis Pierre Montbrun (1770-1812) Général d’Empire.
 Marie Anne Thérèse Ombline Desbassayns, née Gonneau-Montbrun, propriétaire d'une plantation à La Réunion
 Pascal Monbrun (né en 1967), footballeur français.

Voir aussi 
 Monbrun, commune française du Gers
 Montbron, commune française de la Charente
 Montbronn, commune française de la Moselle

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France